Avenida Balta puede referirse a:
 Avenida Balta, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Balta, avenida de la ciudad de Chiclayo, Perú.